Дмитрий Анатольевич Самойлов (род. 17 октября 1984 года, Хабаровск, СССР) — российский самбист и боец смешанных единоборств, чемпион России по боевому самбо, призёр чемпионата Европы по боевому самбо, чемпион и призёр чемпионатов мира по боевому самбо, мастер спорта России международного класса.

Биография 
Родился 17 октября 1984 года в г. Хабаровск, СССР. Отец - Самойлов, Анатолий Семёнович бывший военный, контр-адмирал ВМФ России, потому семья часто переезжала. Самбо начал заниматься с 1992 г. в Хабаровске, но из-за переездов пришлось приостановить тренировки. С 1994 занятия самбо вознообились во Владивостоке. Со временем, Дмитрий стал выигрывать первенства города, края, турниры, проходившие в Приморье.

В 1999 году отец в ушёл в отставку, и Дмитрий, вместе с ним переехал на его родину, в Старый Оскол. В Старом Осколе он заканчивал школу и в 2001 году поступил в Старооскольский технологический институт НИТУ МИСиС, на экономический факультет, который закончил в 2006 году. Одновременно занимался самбо и дзюдо в ДЮСШОР им. Александра Невского в младшей группе под руководством молодых тренеров Андрея Андрющенко и Андрея Безрука. По дзюдо дошёл до уровня кандидата в мастера спорта, выигрывал первенства области, был призёром первенства ЦФО, выступал на молодёжном первенстве России, боролся на первенстве России.

В 2005 году Воронов, Владимир Михайлович предложил Дмитрию попробовать себя в чемпионате России по боевому самбо, который проходил в Кстово, в Нижегородской области. Дмитрий выиграл чемпионат, выполнил норматив мастера спорта, а осенью, в составе сборной страны, после сборов в Москве, отправился на чемпионат мира по боевому самбо в Прагу, который также выиграл, и стал чемпионом мира.

После чемпионата мира по боевому самбо 2005 года Воронов В. М. стал приглашать Дмитрия на сборы команды Red Devil, тогда же он познакомился и начал работать с А. В. Мичковым. В 2006 году, когда Федор Емельяненко отмечал своё 30-летие, Дмитрий впервые вышел на профессиональный бой в mix fight. Тогда он выиграл у французского бойца Джина Перье Бассета болевым приемом за 37 секунд.

В 2009 году Дмитрий попробовал свои силы в ушу на Кубке России по ушу-саньшоу (саньда и цинда), соревнования по которому проходили 10-11 октября в г. Старый Оскол. В финале Дмитрий уступил сопернику из Дагестана, и занял второе место в категории до 90 килограммов. Причиной поражения стало недостаточно хорошее знание Дмитрием правил нового для него вида единоборств.

Награды и достижения 
 мастер спорта международного класса по боевому самбо
 мастер спорта по самбо
 мастер спорта по дзюдо
 чемпион России и мира по боевому самбо;
 финалист командного чемпионата России и победитель командного чемпионата мира по версии «M-1».
 чемпион Белгородской области по дзюдо;

Статистика в смешанных единоборства 

|-
|Поражение
|align=center|18-11-1
| Джо Риггс
|Техническим нокаутом (удары)
|M-1 Challenge 81 Battle in the Mountains 6
|22 июля 2017
|align=center|3
|align=center|1:24
|Назрань, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|18-10-1
| Абусупиян Алиханов
|Решением (единогласным)
|EFN Fight Nights Global 51
|25 сентября 2016
|align=center|3
|align=center|5:00
|Каспийск, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|18-9-1
| Аримарсель Сантос
|Решением (раздельным)
|SOMMAF Steel Battle 3
|29 июля 2016
|align=center|3
|align=center|5:00
|Старый Оскол, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|18-8-1
| Павел Третьяков
|Решением (единогласным)
|IMAT - International Star 2
|14 мая 2016
|align=center|3
|align=center|5:00
|Москва, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|17-8-1
| Никола Дипчиков
|Решением (единогласным)
|ACB 22 - St. Petersburg
|12 сентября 2015
|align=center|3
|align=center|5:00
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|17-7-1
| Эстебан Мендоса
|Сабмишном (рычаг локтя)
|SOMMAF - Steel Battle 2
|24 апреля 2015
|align=center|1
|align=center|1:02
|Старый Оскол, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|16-7-1
| Петр Ондрус
|Решением (единогласным)
|Caveam - Bitva Roku 2015
|19 марта 2015
|align=center|3
|align=center|5:00
|Прага, Чехия
|
|-
|Победа
|align=center|16-6-1
| Павел Покатилов
|Решением (единогласным)
|M-1 Global - Steel Battle
|16 июля 2014
|align=center|2
|align=center|5:00
|Старый Оскол, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|15-6-1
| Чейк Коне
|Сабмишном (рычаг локтя)
|M-1 Global - M-1 Challenge 43
|16 ноября 2013
|align=center|1
|align=center|3:10
|Сургут, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|14-6-1
| Тато Примера
|Техническим нокаутом (остановка доктором)
|ANMMA - Liberation
|5 августа 2013
|align=center|1
|align=center|1:56
|Белгород, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|13-6-1
| Денис Давыдов
|Решением (единогласным)
|OWSMMAC - Open West Siberia MMA Championship
|22 декабря 2012
|align=center|3
|align=center|5:00
|Тюмень, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|12-6-1
| Мариу Миранда
|Сабмишном (кимура)
|M-1 Challenge 29 
|align="center"|19 ноября 2011
|align="center"|2
|align="center"|3:58
|Уфа, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|12-5-1
| Джо Ведепо
|Решением (единогласным)
|League S-70 - Russia vs. Brazil
|5 августа 2011
|align=center|2
|align=center|5:00
|Сочи, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|11-5-1
| Ринат Латипов
|Удушающий приём («треугольник»)
|Mix Fight Tournament 
|align="center"|15 января 2011
|align="center"|1
|align="center"|0:00
|Воронеж, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|10-5-1
| Аким Абдульгалимов
|Нокаутом (удар)
|Lipetsk Mix Federation - Russian Cities Tournament
|19 ноября 2010
|align=center|2
|align=center|0:00
|Липецк, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|9-5-1
| Гаджимурат Омаров
|TKO (остановка боя врачом)
|M-1 Challenge 21 
|align="center"|28 октября 2010
|align="center"|3
|align="center"|0:28
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|8-5-1
| Себастьян Либебе
|Болевой приём (рычаг локтя)
|M-1 Global — Sochi Open European Championships 
|align="center"|14 июля 2010
|align="center"|2
|align="center"|2:18
|Сочи, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|7-5-1
| Магомед Султанахмедов
|Нокаутом (удар ногой в голову и добивание)
|M-1 Challenge 20 — 2009 Finals 
|align="center"|03 декабря 2009
|align="center"|2
|align="center"|2:25
|Санкт-Петербург, Россия
|финал командного чемпионата России
|-
|Поражение
|align=center|7-4-1
| Леандро Сильва
|Единогласное решение судей
|M-1 Challenge 15 Brazil 
|align="center"|09 мая 2009
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|Сан-Пауло, Бразилия
|4-й этап командного чемпионата мира
|-
|Победа
|align=center|7-3-1
| Лим Хён Гю
|Единогласное решение судей
|M-1 Challenge 12 USA 
|align="center"|21 февраля 2009
|align="center"|2
|align="center"|5:00
|Такома, Вашингтон, США
|1-й этап командного чемпионата мира
|-
|Поражение
|align=center|6-3-1
| Джейсон Джонс
|Единогласное решение судей
|M-1 Challenge 11 — 2008 Challenge Finals 
|align="center"|11 января 2009
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|Амстелвин, Голландия
|финал командного чемпиона мира
|-
|Победа
|align=center|6-2-1
| Мин Сук Хео
|Технический нокаут
|M-1 Challenge 9 Russia 
|align="center"|21 ноября 2008
|align="center"|2
|align="center"|2:28
|Санкт-Петербург, Россия
|9-й этап командного чемпиона мира
|-
|Победа
|align=center|5-2-1
| Брайан Харпер
|Раздельное решение судей
|M-1 Challenge 7 UK 
|align="center"|27 сентября 2008
|align="center"|2
|align="center"|5:00
|Ноттингем, Англия
|7-й этап командного чемпиона мира
|-
|Победа
|align=center|4-2-1
| Никлас Винберг
|Раздельное решение судей
|M-1 Challenge 4 Battle On The Neva 2 
|align="center"|27 июня 2008
|align="center"|2
|align="center"|5:00
|Санкт-Петербург, Россия
|4-й этап командного чемпиона мира
|-
|Поражение
|align=center|3-2-1
| Карл Амуссу
|Нокаутом (удар ногой в голову)
|M-1 Slamm 
|align="center"|02 марта 2008
|align="center"|1
|align="center"|0:18
|Алмере, Флеволанд, Нидерланды
|1-й этап командного чемпиона мира
|-
|Победа
|align=center|3-1-1
| Богумил Лунгрик
|Техническим нокаутом (рассечение)
|M-1 MFC Battle On The Neva 
|align="center"|21 июля 2007
|align="center"|2
|align="center"|N/A
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|2-1-1
| Рей Стейнбейсс
|Сабмишном (удушение сзади)
|BODOG FIGHT Clash Of The Nations 
|align="center"|14 апреля 2007
|align="center"|1
|align="center"|3:00
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|2-0-1
| Юнг Юн Ю
|Техническим сабмишном (удушение треугольником)
|M-1 MFC — Russia vs. Korea 
|align="center"|20 января 2007
|align="center"|3
|align="center"|1:50
|Сеул, Корея
|
|-
|Ничья
|align=center|1-0-1
| Тайлер Джексон
|Ничья
|BODOG FIGHT Clash Of The Nations 
|align="center"|15 декабря 2006
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|1-0
| Жан Пьер Бассетт
|Сабмишном (рычаг локтя)
|M-1 MFC Mix-Fight 
|align="center"|07 октября 2006
|align="center"|1
|align="center"|0:37
|Белгород, Россия
|
|}

Интервью 
 на сайте «Трибуна на sports.ru»

Примечания

Ссылки 
 Профиль Дмитрия Самойлова на сайте Sherdog
 Профиль на сайте fighttime.ru
 

Самбисты по алфавиту
Бойцы смешанных единоборств России
Чемпионы M-1
Чемпионы России по боевому самбо
Чемпионы мира по боевому самбо
Выпускники МИСиСа